Paczka znad Kangurkowego Potoku (ang. Kangaroo Creek Gang) – serial animowany produkcji australijskiej emitowany w paśmie Dobranocki w TV Polonia od 19 czerwca 2005. Ponowna emisja miała miejsce 29 sierpnia 2007. Zawiera 52 odcinki.

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Publishing

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002